Oppenhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Antoine Oppenhoff (* 1771), Hofrat in Bonn
 Franz Oppenhoff (1860–1920), Schulrat in Aachen
 Franz Oppenhoff (1902–1945), Oberbürgermeister von Aachen 
 Friedrich Oppenhoff (1811–1875), Strafrechtler sowie Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes und des Zollparlaments
 Friedrich Maria Oppenhoff (* 1865), Landgerichtspräsident in Aachen
 Joseph Oppenhoff (1868–1958), Landgerichtspräsident in Aachen
 Karl Edmund Joseph Oppenhoff (1807–1854), erster hauptamtlicher Oberbürgermeister von Bonn
 Karl Joseph Oppenhoff (1779–1843), Landgerichtspräsident in Kleve
 Theodor Oppenhoff (1820–1899), Landgerichtspräsident in Aachen und Geheimer Oberjustizrat
 Walter Oppenhoff (1905–2001), deutscher Anwalt 

Oppenhoff steht auch für:
 Oppenhoff & Partner, deutsche Wirtschaftskanzlei